Wrath har flere betydninger:
 Wrath (band fra USA) – et band fra USA
 Wrath (band fra Sydafrika) – et band fra Sydafrika
 Wrath (album) – et Lamb of God-album fra 2009
 Wrath (film fra 1917) – en stumfilm fra 1917